Une Sphère d'influence peut désigner:
 Sphère d'influence, en politique
 Sphère d'influence, en astrophysique
 Sphère d'influence, concernant les trous noirs
 Sphère d'influence, terme légal utilisé pour la famille